Sophie-Scholl-Schule ist die Bezeichnung für folgende Schulen:

 Sophie-Scholl-Schule (Berlin)
 Sophie-Scholl-Schule (Rottenburg am Neckar), Schule mit denkmalgeschütztem Schulgebäude in Rottenburg am Neckar, Stadtteil Hailfingen

Siehe auch
 Sophie-Scholl-Gymnasium
 Geschwister-Scholl-Schule